Vorstendom Saksen-Eisenach (1596-1638), een land binnen het Heilige Roomse Rijk van 1596-1638 
 Vorstendom Saksen-Eisenach (1640-1644), een land binnen het Heilige Roomse Rijk van 1640-1644
 Vorstendom Saksen-Eisenach (1672-1741), een land binnen het Heilige Roomse Rijk van 1672-1741